Бурцево — деревня в Новомосковском административном округе Москвы  (до 1 июля 2012 года была в составе Ленинского района Московской области). Входит в состав поселения Филимонковское.

История 
Название деревни, предположительно, произошло от некалендарного личного имени Бурец.

В XIX веке деревня Бурцево входила в состав Десенской волости Подольского уезда. В 1899 году в деревне проживало 26 человек.

Население 
Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 16 человек (10 мужчин и 6 женщин). По данным на 2005 год в деревне проживало 15 человек.

Расположение 
Деревня Бурцево находится примерно в 6 км к юго-западу от центра города Московский. В километре к северу от деревни проходит Киевское шоссе. Ближайшие населённые пункты — деревни Голенищево и Середнево.

Примечания 

Населённые пункты Новомосковского административного округа